Epicrates maurus — вид змей из семейства ложноногих, обитающий в Центральной и Южной Америках.

Описание 
Общая длина достигает 2 м. Голова небольшая, треугольная, морда немного вытянута. Туловище стройное и тонкое. Окраска более-менее однотонная — светло-коричневая или бежевая. На спине слабо заметен темный рисунок. Брюхо гораздо светлее спины.

Образ жизни 
Предпочитает тропические леса, места вблизи водоёмов, кустарниковую растительность. Активна ночью. Питается грызунами, ящерицами, иногда лягушками.

Размножение 
Это живородящая змея. Самка рожает до 15 детёнышей.

Распространение 
Ареал охватывает следующие страны: Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Гайана, Суринам, Гвиана. Иногда встречается на севере Бразилии.

Литература 
 O’Shea, M. 2007. Boas and Pythons of the World. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. .
 R.D. Bartlett, C.2004. «Rainbow Boas and Neotropical Tree Boas». Barron’s Educational Series, Inc. .
 Mehrtens JM. 1987. Living Snakes of the World in Color. New York: Sterling Publishers. 480 pp. .

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1849 году
Ложноногие
Пресмыкающиеся Центральной Америки